

Населені пункти та їхні частини

 Козиці — село в гміні Кротошице Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Козиці — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Козиці — село в гміні Троянув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Козиці — село в гміні Ґоздово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Козиці — частина міста Валбжих в Нижньосілезькому воєводстві
 Козиці — частина села Нова Весь у гміні Тшебовнісько Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки